Lamrani ist der Familienname folgender Personen:

 Abdallah Lamrani (1946–2019), marokkanischer Fußballspieler
 Mohammed Karim Lamrani (1919–2018), marokkanischer Politiker, Premierminister von Marokko